Пара Кевин Улльетт / Пол Хенли — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионы — дуэт Фабрис Санторо / Ненад Зимонич — не защищали свой титул, но француз принимал участие в турнире (в паре с индийцем Махешем Бхупати) и уступил в четвертьфинале.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Первый раунд)
  Марк Ноулз /  Даниэль Нестор (Финал)

 Пол Хенли /  Кевин Улльетт (Титул)
 Мартин Дамм /  Леандер Паес (Полуфинал)

Сетка

Ссылки 
 Сетка турнира 

Medibank International 2007